Койта́ () — малийская фамилия.

Носители фамилии 
 Койта, Джеги (род. 1999) — малийский футболист.
 Койта, Секу (род. 1999) — малийский футболист.
 Койта, Юссуф (род. 2000) — малийский футболист.